Керролл (округ, Арканзас)
Керролл (округ, Джорджія)
Керролл (округ, Іллінойс)
Керролл (округ, Індіана)
Керролл (округ, Айова)
Керролл (округ, Кентуккі)
Керролл (округ, Меріленд)
Керролл (округ, Міссісіпі)
Керролл (округ, Міссурі)
Керролл (округ, Нью-Гемпшир)
Керролл (округ, Огайо)
Керролл (округ, Теннессі)
Керролл (округ, Вірджинія)